Réaumur bezeichnet

 die französische Gemeinde Réaumur
 die Temperaturskala in Grad Réaumur, siehe Réaumur-Skala
 René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757), einen französischen Naturforscher
 Réaumur (Mondkrater), benannt nach René-Antoine Ferchault de Réaumur
 (7098) Réaumur, nach René-Antoine Ferchault de Réaumur benannter Asteroid